Ману (Мануэль) Санчес:
* Санчес, Ману (род. 1979) — испанский футболист.
 Санчес, Ману (род. 2000) — испанский футболист.

См. также 
 Санчис, Мануэль